Grand Bay es el nombre de varios lugares en el mundo:

Localidades
 Grand Bay, Estados Unidos;
 Grand Bay, Dominica;
 Grand Bay, Granada;
 Grand Bay, Nuevo Brunswick, Canadá;
 Grand Bay, Terranova y Labrador, Canadá;
 Grand Bay–Westfield, Nuevo Brunswick, Canadá;

Cuerpos de agua
 Grand Bay, un pantano en los Estados Unidos;